Фонтана () — італійське прізвище, швейцарське  () франкомовне прізвище, італомовний кантон у Швейцарії Тічино.

 Аріанна Фонтана — італійська ковзанярка, що спеціалізується в шорт-треку, олімпійська чемпіонка та призер Олімпійських ігор, чемпіонка світу та призерка чемпіонатів світу, багаторазова чемпіонка Європи.
 Бальтазар Фонтана — італійський скульптор, ліпник-штукатур доби бароко періоду XVII—XVIII ст. Працював у Малопольщі, Моравії, автор численних барочних інтер'єрів. Працював зі своїм братом Франческо і живописцем Паоло Пагані, автор скульптур Св. Войцеха та Св. Станіслава в колегіаті Св. Анни, костелу Ягеллонського університету, м. Краків.
 Девід Фонтана (1934—2010) — британський психолог та письменник. Фонтана є автором 44 книг у яких висвітлюються теми буддизму, медитації, снів, символів, психології релігії, християнства. Досліджував паранормальні явища, цікавився медіумізмом.
 Джованні Марія Фонтана (1670—після 1712) — італійсько-швейцарський архітектор, який працював у Санкт-Петербурзі і Москві. Йому приписують участь у зведені багатьох архітектурних ансамблів, найвідомішими з яких є — Меншиковський палац (Санкт-Петербург), Великий Палац Оранієнбаум, Лефортовський палац (Москва).
 Доменіко Фонтана (1543—1607) — відомий архітектор та інженер доби пізнього Відродження і Ранішнього бароко Риму. Один з перших, хто почав перебудову Риму на засадах регулярного містобудування, реалізував в місті трипроменеву схему головних вулиць.
 Жозе Фонтана(1940—1980) — бразильський футболіст, що грав на позиції захисника. Виступав за клуби «Віторія Капішаба», «Ріо-Бранко Віторія», «Васко да Гама» та «Крузейру», а також національну збірну Бразилії, у складі якої став чемпіоном світу.
 Карло Фонтана (1638—1714) — італійський архітектор, скульптор, викладач та інженер. Помічник Лоренцо Берніні. Популяризував свої архітектурні роботи у широких верствах, надрукувавши супроводжувальні матеріали до архітектурних проектів. Найвідоміший з них проект Tempio Vaticano (1694) в якому Фонтана описує будівництво Собору Святого Петра та Площі Святого Петра. Викладав архітектуру — з його майстерні вийшли відомі архітектори 18 століття Італії і Європи.
 Лавінія Фонтана (1552—1614, Рим) — італійська художниця, представниця стилю маньєризм. Створювала портрети, міфологічні і біблійні композиції, донька відомого італійського портретиста епохи Ренесансу Просперо Фонтана.
 Лючіо Фонтана (1899—1968) — італійський художник, скульптор, теоретик, абстракціоніст і новатор. Його твори характерні тим, що полотно картини не ціле, а із прорізами й розривами, саме ці особливості і принесли йому популярність.
 Ніколо Фонтана (більш відомий як Ніколо Тарталья, ?1499—1557) — італійський математик, автор формули для коренів кубічного рівняння, яку незаслужено називають формулою Кардано. написав декілька книг, найважливіша з яких «Загальний трактат про число і міру» — у ній він виклав свої оригінальні дослідження з арифметики, алгебри і геометрії, у книзі вперше застосовуються круглі дужки, містить також таблицю «біноміальних коефіцієнтів». Досліджував також проблеми механіки, балістики, геодезії, фортифікації.
 Оскар Маурус Фонтана (13 квітня 1889, Відень — 5 травня 1969, там само) — австрійський письменник італійського походження, драматург, нарисист. Неоромантичні п'єси Фонтана стоять у джерел австрійського експресіонізму.
 Паоло Фонтана (Паоло Антоніо Доменіко Фонтана, 1696–1765) — видатний польський архітектор італійського походження, архітектор доби бароко. Автор численних архітектурних ансамблів на території Речі Посполитої — сучасних Польщі та України, зокрема палацу в місті Ізяслав і низки церков (костелів), серед яких сакральні споруди в містах Любартів, костел св. Людвіка у Володаві, костел і монастир Реформатів у Раві Руській, костел оо. Домініканів у Вінниці, костел оо. Єзуїтів у Кременці.
 Феліче Фонтана (15 квітня 1730, Помароло, біля Роверето — 11 січня 1805, Флоренція) — італійський вчений-фізик, натураліст і анатом, ботанік, хімік. Відомий відкриттям дією водяної пари на розпечене вугілля.
 Юзеф Фонтана—  польський архітектор італійського походження, що працював на території Речі Посполитої, автор палацу Белінських у Варшаві та палацу в Оброшино (нині Україна, Львівська область), батько Якуба та Яна Кантія Фонтана.
 Якуб Фонтана (1710–1773) — видатний польський архітектор італійського походження, республіканський бароковий архітектор, королівський архітектор, нобілітований у 1764, що працював на території Речі Посполитої. Автор більше вісімдесяти архітектурних і мистецьких проектів, втілених під впливом саксонського бароко, французького рококо та сучасного класицизму. Син Юзефа i брат Яна Кантія Фонтана.

Географічні назви

Фонтана-Лірі — містечко в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне. Батьківщина кіноактора Марчелло Мастрояні

Фонтана — місто в окрузі Сан-Бернардіно в південній Каліфорнії, східне передмістя Лос-Анджелеса
 Фонтана — місто, штат Канзас

Посилання 
 
Італійські прізвища